Hurst (Berkshire)
Hurst (Illinois)
Hurst (Texas)

Desambiguações de topônimos